Montoro (Espanya), localitat de la província de Còrdova (Andalusia, Espanya)
 Montoro Inferiore, municipi al territori de la província d'Avellino (regió de la Campània, Itàlia)
 Montoro Superiore, municipi al territori de la província d'Avellino (regió de la Campània, Itàlia)
 Ángel Montoro Sánchez (València, 1988), futbolista valencià que ocupa la posició de migcampista
 Cristóbal Montoro Romero, Ministre d'Hisenda i Administracions Públiques d'Espanya (2000-2004 i 2011)
 Pura Montoro Rodríguez (València, 1892 – Barcelona, 12 de febrer del 1915), també coneguda com Purita